Maratta ima više značenja:
 Maratta, Ancona
 Maratta, Terni